Battisti ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Battisti (1925–2012), Erzbischof von Udine
 Anuar Battisti (* 1953), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Maringá
 Barbara Battisti, österreichische Journalistin

 Cesare Battisti (1875–1916), italienischer Offizier und Irredentist
 Cesare Battisti (Terrorist) (* 1954), italienischer Terrorist und Schriftsteller
 Eugenio Battisti (1924–1989), italienischer Kunsthistoriker und -kritiker
 Franz Xaver Battisti (1865–1933), österreichischer Opernsänger
 Frank J. Battisti (1922–1994), US-amerikanischer Jurist am amerikanischen Appellationsgericht
 Lucio Battisti  (1943–1998), italienischer Liedermacher
 Romano Battisti (* 1986), italienischer Ruderer
 Siegfried Battisti (* 1944), italienischer katholischer Philosoph 

Battisti bezeichnet:
 (9115) Battisti, Asteroid des Hauptgürtels